«Атлетико Мадрид B» () — испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённой провинции и автономном сообществе, резервная команда клуба «Атлетико Мадрид». Клуб основан в 1963 году, гостей принимает на арене «Серро дель Эспино», вмещающей 3 376 зрителей. Резервные команды в Испании выступают в тех же лигах, что и главные команды, но резервные команды не могут выступать в одном дивизионе с главной командой, в связи с этим «Атлетико Мадрид B» не может выступать в Примере, лучшим результатом является 2-е место в Сегунде в сезоне 1998/99.

Прежние названия 
 1963—1970 — «Рейфра Атлетико»
 1970—1991 — «Атлетико Мадриленьо»
 1991— «Атлетико Мадрид B»

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда — 11 сезонов
 Сегунда B — 31 сезонов
 Терсера — 12 сезонов

Достижения 
 Сегунда B
 Победитель (3): 1988/89, 2000/01, 2003/04

Рекорды 
 Самая крупная победа одержана 31 марта 1968 года над Толедо со счетом 11:0.

Известные игроки 

  Хуан Карлос Агилера
  Рубен Бараха
  Габи
  Давид де Хеа
  Игнасио Камачо
  Хавьер Каскеро
  Коке
  Антонио Лопес
  Рикардо Лопес
  Сауль Ньигес
  Польо
  Томас Реньонес
  Абель Ресино
  Исмаэль Фалькон
  Сантьяго Эскерро
  Серхио Камельо
  Пабло Барриос
  Кике Эстебаранц
  Ману Санчес
  Ибраима Бальде
  Даниель Нгом Ком
  Марку Феррейра
  Жуан Пинту
  Звонимир Вукич
  Велько Паунович
  Пабло Гарсия
  Хавьер Пинола
  Джулиано Симеоне

Примечания 

  
 Профиль команды на сайте Атлетико Мадрид

Футбольные клубы Испании
ФК «Атлетико Мадрид»